James Connolly (1868–1916) ír politikus, a húsvéti felkelés egyik vezéralakja
James B. Connolly (1868–1957) amerikai atléta, hármasugró olimpiai bajnok
James Connolly (1900–1940) amerikai atléta, középtávfutó olimpikon